Tabebuia cassinoides
 Simarouba versicolor